Qəbələ FK (ázerbájdžánsky: Qəbələ Futbol Klubu) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící ve městě Qəbələ. Klub byl založen v roce 2005 po přesunutí klubu Göygöl do Qəbələ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Qəbələ şəhər stadionu s kapacitou 2 000 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální webové stránky 

Ázerbájdžánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2005